Котляро́в — русская фамилия; имеет женскую форму . Происхождение фамилии: от Котляр — мастер, изготавливающий медную посуду: котлы, самовары и проч.

Известные носители 
 
 Котляров, Алексей Олегович (род. 1989) — российский футболист.
 Котляров, Андрей Тимофеевич (в монашестве Андроник; род. 1951) — епископ неканонической РПЦЗ (А) митрополита Агафангела (Пашковского).
 Котляров, Борис Яковлевич (1913—1982) — молдавский музыковед, профессор Кишинёвского института искусств им. Г. Музическу.
 Котляров, Виталий Михайлович (1939—2005) — директор ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии.
 
 Котляров, Макар Корнеевич (1874—после 1917) — крестьянин, член IV Государственной думы от Воронежской губернии.
 Котляров, Михаил Юрьевич (род. 1963) — российский певец (лирический тенор), исполнитель классической и популярной музыки.
 Котляров, Николай Семёнович (1937—2010) — председатель городской думы Краснодара 2004—2010.
 Котляров, Павел Сергеевич (род. 2004) — белорусский футболист.
 Котляров, Ришат Ренатович (род. 1985) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Котляров, Юрий Васильевич (1948—2020) — советский футболист, вратарь.



Топоним 
 Котляров — блютуз

См. также 
 Котляровка
 Котляревский
 Котлярский
 Котляр

Примечания